Nusantara peut désigner :
 Nusantara, le nom sous lequel les Indonésiens désignent leur archipel ;
 Nusantara, une ville nouvelle d'Indonésie destinée à devenir en 2024 la nouvelle capitale du pays.